Bieńkowice ist der Name von mehreren Ortschaften in Polen:

 Bieńkowice (Breslau) (Benkwitz), Stadtteil von Breslau
 Bieńkowice (Drwinia), Dorf im Powiat Bocheński in der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Drwinia
 Bieńkowice (Dobczyce), Dorf im Powiat Myślenicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Dobczyce
 Bieńkowice (Krzyżanowice) (Benkowitz), Dorf im Powiat Raciborski in der Woiwodschaft Schlesien
 Bieńkowice, Ortsteil von Zebrzydowice (Kalwaria Zebrzydowska) im Powiat Wadowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen